Copper (Rzeka Miedziana) – rzeka na Alasce, dopływ zatoki Alaska
 Copper – rzeka na Alasce, dopływ jeziora Iliamna
 Copper – rzeka w stanie Wisconsin, dopływ rzeki Wisconsin